ETL steht für:

 Electrical Testing Laboratories, siehe Intertek
 Electron Transport Layer, eine Schicht bei organischen Leuchtdioden, siehe Organische Leuchtdiode #Aufbau und Funktionsweise
 Ericsson Telephones Limited, britisches Telekommunikationsunternehmen
 European Transport Law, juristische Fachzeitschrift zum internationalen Transportrecht
 ETL-Gruppe, eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
 ETL-Prozess (Extraktion, Transformation, Laden), ein Prozess, der Daten aus mehreren Datenquellen in einer Zieldatenbank vereinigt

Abkürzung